Per un'altra TV è stata una campagna e una proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della Rai, volta in particolare a liberare la televisione pubblica italiana dal controllo dei partiti politici.

Avviata nel 2006, l'iniziativa è stata promossa da vari artisti e intellettuali italiani, tra cui Sabina Guzzanti, Michele Gambino, Giovanni Valentini, Curzio Maltese, Carlo Freccero, Giulietto Chiesa e Furio Colombo. Tuttavia, la relativa raccolta firme, conclusasi nel luglio 2006, non raggiunse i requisiti necessari affinché la legge fosse discussa in Parlamento.

L'iniziativa nacque in seguito alla chiusura del programma televisivo Raiot di Sabina Guzzanti (novembre 2003), e in generale come risposta a due fenomeni: 
 la lottizzazione della Rai da parte dei partiti politici, che spesso preclude l'accesso nell'azienda a voci che vanno troppo controcorrente rispetto alla maggioranza della classe dirigente;
 l'aggravarsi del conflitto di interessi col Governo Berlusconi II, che aveva portato a casi come quello dell'editto bulgaro (2002) a seguito del quale Enzo Biagi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi si trovarono costretti a chiudere le loro trasmissioni in Rai. 

Fu scritta anche come alternativa alla legge Gasparri, contenendo norme anti-trust. Si ispirava alla Riforma della TV spagnola voluta dal governo Zapatero.

La legge era finalizzata a liberare la televisione pubblica dal controllo dei partiti politici, e a tal fine prevedeva l'accesso al CdA RAI tramite concorso pubblico, anziché attraverso nomina parlamentare, e l'abolizione della Commissione di vigilanza Rai.

Iter 
Nel 2006 gli organizzatori comunicarono che la raccolta firme si era conclusa raggiungendo quota 53 203 firme, e tuttavia 10 482 firme "non erano corredate della necessaria certificazione elettorale", per cui ufficialmente non è stata raggiunta la quota di 50 000 firme valide. Il motivo è stato giustificato dal comitato con "l’estrema difficoltà di richiedere ed ottenere i certificati dei non residenti in tempo utile.".

Il 9 luglio 2008, nella XVI legislatura, il parlamentare Giuseppe Giulietti (IdV), col progetto di legge A.C. 1460, ha introdotto alla Camera il disegno di legge Per un'altra TV. La proposta non venne però discussa in Commissione.

Note

Voci correlate 
 Riforma della RAI del 1975
 Raiperunanotte
 Girotondi
 MicroMega (periodico)
 Lodo Rete 4

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale memorizzato su webarchive
 Il testo originale della legge (2006)
 Il testo così come presentato alla Camera nel 2008 dall'on. Beppe Giulietti

Movimenti politici italiani
Rai